Berjosowka (kyrillisch Берёзовка) ist der Name folgender geographischen Objekte in Russland:

 Berjosowka (Krasnojarsk), Siedlung städtischen Typs in der Region Krasnojarsk
 Berjosowka (Perm), Dorf in der Region Perm
 Berjosowka (Region Altai, Perwomaiski), Dorf in der Region Altai, Rajon Perwomaiski
 Berjosowka (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Berjosowka (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow

Orte in der Oblast Kaliningrad:
 Berjosowka (Kaliningrad, Bagrationowsk, Pogranitschny) (Grünwiese)
 Berjosowka (Kaliningrad, Bagrationowsk, Nadeschdino) (Groß Sausgarten, Genditten, Kniepitten, Naunienen, Perkuiken, Pieskeim, Sossehnen, Tollkeim)
 Berjosowka (Kaliningrad, Gurjewsk), Dorf im Rajon Gurjewsk (Schugsten)
 Berjosowka (Kaliningrad, Gwardeisk), Dorf im Rajon Gwardeisk (Groß Ottenhagen)
 Berjosowka (Kaliningrad, Neman), Dorf im Rajon Neman
 Berjosowka (Kaliningrad, Polessk), Dorf im Rajon Polessk (Burgsdorf, Geidlauken, Heiligenhain, Friedrichsfelde, Petruschkehmen, Kleinburgsdorf, Schönwalde)

Flüsse:
 Berjosowka (Kolyma), Nebenfluss der Kolyma
 Berjosowka (Sylwa), Nebenfluss der Sylwa (Tschussowaja)
 Berjosowka (Nara), Nebenfluss der Nara (Oka)

Siehe auch:

 Beresiwka (russ. Berjosowka), Stadt in der Ukraine